Пётр Дмитриевич Башмаков (1913—1942) — советский лётчик, участник Великой Отечественной войны, .

Биография 
Родился в 1913 году в Екатеринодаре (ныне Краснодар) в семье рабочего-слесаря (по другим данным родился в Люберцах Московской области). 

В Красной Армии — с 1933 года. В звании старшего лейтенанта был командиром отряда в 107-й истребительной авиационной эскадрильи 83-й истребительной авиационной бригады Белорусского военного округа.

С 26 марта по 23 августа 1938 года участвовал в войне в Испании. Был командиром звена, затем водил в бой эскадрилью «И-16». 13 мая 1938 года был легко ранен в воздушном бою и с лёгким ранением ноги произвёл посадку на аэродром Вильяр.

Всего совершил около 70 боевых вылетов (боевой налёт — 82 часа), участвовал в 12 воздушных боях, сбил 7 самолётов (по другим данным — 1 лично и 

По итогам боевой деятельности в небе Испании, П. Д. Башмаков был награждён орденом Ленина (22.02.1939), получил звание майора. После возвращения из Испании, служил в Московском военном округе. Командовал полком, в котором служила и его жена, известная лётчица — Вера Фёдоровна Ломако.

Участвовал в Великой Отечественной войне, защищал Москву. С ноября 1941 года был командиром 34-го ИАП. Летал на «МиГ-3».

Умер от болезни 26 января 1942 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве (участок № 4).

Награды 
 Орден Ленина и медали.

Память 
В книге Абросова Сергея Владимировича «В небе Испании. 1936-1939 годы» (о советских летчиках-истребителях, воевавших в Испании), М., 2003. - 440с. — есть раздел, посвященный Петру Башмакову.

Примечания

Ссылки 
 Башмаков Пётр Дмитриевич
 Aces of the Spanish civil war 1936-1939

Советские военные специалисты в Испании
Лётчики Великой Отечественной войны
Похороненные на Новодевичьем кладбище